Stazione di Tavernelle (oggi Altavilla-Tavernelle)
 Stazione di Tavernelle Emilia
 Stazione di Tavernelle Val Nestore